Sopa d'all
 Regne d'Allada, antic regne natiu al modern Benín.